Квінт Цецилій Метелл () — преномен, номен і когномен імені діячів Стародавнього Риму з плебейського роду Цециліїв, його гілки Метеллів:
 Квінт Цецилій Метелл — консул 206 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Македонський — консул 143 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл — відомий лихвар I—II століть до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Балеарік — консул 123 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Нумідійський — консул 109 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Непот — консул 98 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Целер — народний трибун 90 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Пій — консул 80 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Критський — консул 69 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Целер — консул 60 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Непот — консул 57 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Пій Сципіон Назіка — консул 52 року до н. е.
 Квінт Цецилій Метелл Критський Сілан — консул 7 року.